Наукова Світлиця — це проект Молодіжної громадської організації «Інтелект Україна», який створено за підтримки Малої академії наук України.

Метою діяльності проекту є забезпечення ефективної комунікації науки і суспільства, популяризація науки серед людей різних вікових категорій і різного ступеню наукової компетентності.

Проект розпочав свою діяльність в жовтні 2015 року.

У червні 2016 року було започатковано проект Банк Лекцій — мережеву збірку науково-популярних і фахових лекцій і доповідей українських та іноземних науковців. Відеозаписи цього проекту знаходяться у вільному доступі. Серед лекторів проекту — відомі українські науковці та науковці з інших країн світу: Блюм Ярослав, Дзеверін Ігор, Чурюмов Клим, Досенко Віктор, Кондрашов Олексій, Гельфанд Михайло, Франк-Каменецький Максим, Галперін Бертран, Бінаккер Карло, Шарапов Сергій. Більшу частину лекторів складають науковці Національної академії наук України, а також провідні науковці Гарвардського університету, Массачусетського технологічного інституту, Говардського університету (США), Науково-дослідного інституту імені Вейцмана(Ізраїль), Ексетерського університету (Велика Британія), Майнцського університету (Німеччина), Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Швейцарія), Instituto de Física de São Carlos (Бразилія), Nanyang Technological University (Сінгапур); Кембриджського університету і Університету Monash (Австралія).

З 2017 року Науковою Світлицею організовано курс лекцій та наукових практикумів для дітей-переселенців з окупованих територій України та дітей з вадами здоров'я. Того ж року розпочато співробітництво з Централізованою бібліотечною системою Деснянського району міста Києва, яке розпочалося зі створення наукового клубу «Територія Н» при Дитячій бібліотеці № 115.

Протягом 2017 року працівники і волонтери проекту Наукова Світлиця запрошувалися до співучасті у проектах Гете-Інституту в Україні. Телевізійна група проекту залучалася до зйомок всеукраїнських і міжнародних конференцій з фізики, космонавтики і бібліотечної справи.

У 2018 році проект Наукова Світлиця розпочав спільну діяльність з Державним політехнічним музеєм при НТУУ КПІ.

Влітку 2018 року проект Наукова Світлиця був представлений на заходах проектів Міністерства сім'ї, молоді та спорту України «Всеукраїнський вишкіл „Нащадки вільних“ імені Князя І.Острожського» і «Міжнародний вишкіл „Нащадки вільних“ імені Князя І.Острожського». Цього ж літа Наукова Світлиця започаткувала щорічний літній фестиваль науковців «Реакція Майяра».

2018 року започатковано проект «Театр Науки», який має стати видовищною формою синтезу популяризації науки та жанрів театрального мистецтва та естради. Співробітниками Наукової Світлиці розроблені і готуються до постановки такі синтетичні вистави, як «Бременські науковці» за мотивами відомої казки, «Овочі проти фруктів» для дітей і інтерактивний спектакль «Папероманія», в якому глядачі залучатимуться до виготовлення папірусу та паперу. З вересня 2018 року Театр Науки розпочав цикл театралізованих лекцій за підтримки Гете-Інституту в Україні і Малої академії наук України.

Проект має свій однойменний телевізійний канал на YouTube.

Виконавчій директор проекту — Крістіна Керницька (голова правління Молодіжної громадської організації «Інтелект Україна»)

Креативний директор проекту — Олексій Смірнов

Основні види діяльності проекту Наукова Світлиця 

 Організація і відеозапис лекцій і доповідей науковців України та світу. Відеозаписи лекцій та доповідей розміщуються на сторінці Банк Лекцій та YouTube каналі Наукова Світлиця.
 Організація благодійних наукових заходів для дітей з вадами здоров'я, дітей-переселенців з зони бойових дій тощо. 
 Участь у заходах партнерів проекту Наукова Світлиця (науково-популярні лекції, практикуми, шоу). 
 З 2018 року Наукова Світлиця займається створенням Театру Науки.

Примітки 

 Банк Лекцій 
 Банк лекцій
 YouTube канал Наукова Світлиця 
 Наукова Світлиця
 НАЩАДКИ ВІЛЬНИХ 
 Математичні фокуси та фізико-хімічні досліди для дітей-переселенців
 Дітей-переселенців запрошують на цікаві лекції
 «Територія Н»
 "Наукові пікніки" та "Наукова Світлиця" у гостях радіо "Культура"
 Олексій Смірнов: беріть участь у «Банку лекцій»
 10 цікавих наукових українських YouTube-каналів
 В Україні створено Банк лекцій - мережеве зібрання відеозаписів наукових інауково-популярних лекцій
 Україномовний контент в YouTube: він існує? 
 Інтернет-ресурси для вивчення навчальних предметів
 Фізики та лірики
 Про Крим з любов'ю. Ботанічні історії від Юлії Красиленко (частина перша)
 XIV Міжнародна наукова конференція молодих учених
 Національна бібліотека України імені І.В. Вернадського
Чи сприяє наука вихованню патріотів української держави?

Українські наукові товариства